Stone Island (kledingmerk), Italiaans kledingmerk
 Stone Island (comics) (2006), comics-serie in British weekly
 Stony Island (film) (1978), Amerikaanse film van regisseur Andrew Davis

Zie ook 
 Stoneiland, ook wel Ston Island, Surinaams toerismeresort bij Brownsweg